Michał Juroszek (1864–1910) – poeta ludowy i pieśniarz
 Michał Juroszek (1904–1976) – nauczyciel, autor obrazków scenicznych